Ла-Шапе́ль-о-Манс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 115 км на південний захід від Діжона, 75 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 255,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Шапель-о-Манс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-о-Манс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара